Pedro de Almeida e Portugal, o conde de Assumar, foi governador das Capitanias de São Paulo e Minas Gerais, em meados de 1717.

Bibliografia 

 

 

Governadores de São Paulo (Colônia)
Capitães do donatário no Brasil
Nobres de Portugal do século XVII
Nobres de Portugal do século XVIII